Miejscowości w Polsce:
 Waśniewo-Grabowo
 Waśniewo-Gwoździe